Concedo nulli (beeld), beeldhouwwerk in Tilburg
Concedo nulli (spreuk), Latijnse spreuk, lijfspreuk van Erasmus